Bahnhof Friedberg ist der Name folgender Bahnhöfe:

*Bahnhof Friedberg (b Augsburg), siehe Friedberg (Bayern) #Bahnhof
 Bahnhof Friedberg (Hessen)
 Bahnhof Friedberg (Steiermark)